Hans Zomer (verzetsstrijder)
 Hans Zomer (zanger)